Reiz est un nom qui peut faire référence à :
 (3871) Reiz, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes, découvert en .

Voir aussi